Anna Elissa Radke (1940) – filologa, filosofa, teologa e poetessa tedesca
 Detlef Radke (1956) – politico tedesco
 Lina Radke, propr. Karoline Radke-Batschauer (1903-1983) – mezzofondista tedesca
 Ronnie Radke, propr. Ronald Joseph Radke (1983) – cantautore, musicista, rapper e produttore discografico statunitense